Список аэропортов штата Гавайи Соединённых Штатов Америки, сгруппированных по типу. Содержит все гражданские и военные аэропорты штата. Некоторые частные и ныне не используемые аэропорты могут находиться в списке (например, если ФАА зафиксированы коммерческие перевозки или если аэропорт имеет код ИАТА).

 Список 

Описание каждого столбца в разделе «Пояснения к таблице».

Аэропорты, чьи названия выделены жирным, обеспечивают регулярные коммерческие перевозки.

{| class="wikitable sortable" style="font-size:95%;"

|- valign=baseline
! Город
! ФАА
! ИАТА
! ИКАО
! Аэропорт
! class="unsortable"|Кат.
! Пасс./год

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Важнейшие аэропорты (PR)
|
|
|- valign=top
| Хило
| ITO
| ITO
| PHTO
| Международный аэропорт Хило
| PR
| align=right | 695 801 

|- valign=top
| Гонолулу
| HNL
| HNL
| PHNL
| Международный аэропорт Гонолулу / Военно-воздушная база Хикам
| PR
| align=right | 21 505 855 

|- valign=top
| Kahului
| OGG
| OGG
| PHOG
| Kahului Airport
| PR
| align=right | 3 027 106 

|- valign=top
| Kailua/Kona
| KOA
| KOA
| PHKO
| Кона
| PR
| align=right | 1 450 717 

|- valign=top
| Kaunakakai
| MKK
| MKK
| PHMK
| Molokai Airport
| PR
| align=right | 76 728 

|- valign=top
| Lanai City
| LNY
| LNY
| PHNY
| Lanai Airport
| PR
| align=right | 50 896 

|- valign=top
| Lihue (Lihu’e)
| LIH
| LIH
| PHLI
| Lihue Airport (Lihu’e Airport)
| PR
| align=right | 1 331 432 
|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие коммерческие аэропорты (CS)
|
|

|- valign=top
| Хана
| HNM
| HNM
| PHHN
| Хана
| CS 
| align=right | 4 390 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Вспомогательные аэропорты (RL)
|
|

|- valign=top
| Kapolei
| JRF
| 
| PHJR
| Kalaeloa Airport (John Rodgers Field)
| RL
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Аэропорты авиации общего назначения (GA)
|
|

|- valign=top
| Hanapepe
| PAK
| PAK
|
| Port Allen Airport
| GA
| align=right | 7 460

|- valign=top
| Hawi
| UPP
| UPP
| PHUP
| Upolu Airport
| GA
|

|- valign=top
| Kalaupapa
| LUP
| LUP
| PHLU
| Kalaupapa Airport
| GA
| align=right | 1 238 

|- valign=top
| Kamuela
| MUE
| MUE
| PHMU
| Waimea-Kohala Airport
| GA
| align=right | 2 144 

|- valign=top
| Lahaina
| JHM
| JHM
| PHJH
| Kapalua Airport (Kapalua West Mau’i Airport)
| GA
| align=right | 59 256 

|- valign=top
| Mokuleia
| HDH
| HDH
| PHDH
| Dillingham Airfield
| GA
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Прочие гражданские аэропорты (отсутствуют в NPIAS)
|
|

|- valign=top
| Tern Island
| HFS
| 
|
| French Frigate Shoals Airport
|
| align=right | 38 

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Другие аэропорты военного назначения
|
|

|- valign=top
| Camp Pohakuloa
| BSF
| BSF
| PHSF
| Bradshaw Army Airfield
|
|

|- valign=top
| Honolulu
| HNL
| HIK 
| PHIK 
| Hickam Air Force Base (shares runways with Honolulu Int’l)
|
| 

|- valign=top
| Honolulu
| NPS
| 
|
| NALF Ford Island
|
|

|- valign=top
| Kaneohe
| NGF
| 
| PHNG
| MCAF Kaneohe Bay (Marine Corps Base Hawaii)
|
| align=right | 225 

|- valign=top
| Kekaha / Kauai
| BKH
| BKH
| PHBK
| Barking Sands Pacific Missile Range Facility
|
|

|- valign=top
| Wahiawa
| HHI
| HHI
| PHHI
| Wheeler Army Airfield
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Частные аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Hanalei
| HI01 
| HPV
|
| Princeville Airport (former FAA identifier: HPV)
|
|

|- bgcolor=#CCCCCC
|
|
|
|
| Закрытые аэропорты (неполный список)
|
|

|- valign=top
| Ewa, Oahu
|
|
|
| MCAS Ewa (closed 1952)
|
|

|}

 Пояснения к таблице 
 Город — город, который обслуживается аэропортом.
 Код ФАА — код аэропорта, назначенный Федеральной администрацией по авиации.
 Код ИАТА — код аэропорта ИАТА. Если код ИАТА не совпадает с кодом ФАА данного аэропорта, то он выделен жирным.
 Код ИКАО — код аэропорта ИКАО.
 Аэропорт — официальное название аэропорта.
 Кат. (категория) — одна из четырёх категорий аэропортов, определяемая ФАА на основе плана NPIAS (National Plan of Integrated Airport Systems) на 2007—2011 годы:
 PR: (Commercial Service — Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток более 10000 человек в год.
 CS: (Commercial Service — Non-Primary) — аэропорт, имеющий коммерческий пассажиропоток не менее 2500 человек в год.
 RL: (Reliever) — аэропорты авиации общего назначения, находящиеся в крупных городах. Имеют сходство с аэропортами категории GA. Помимо базирования частной авиации, аэропорты используются для того, чтобы разгрузить крупные аэропорты от небольших самолётов, осуществляющих коммерческие пассажирские перевозки.
 GA: (General Aviation) — аэропорты авиации общего назначения. В аэропорту должны базироваться не менее 10 воздушных судов, но обслуживаться не более 2500 пассажиров в год. Это означает, что большинство воздушных судов принадлежат и используются частными лицами, и коммерческие перевозки либо отсутствуют, либо незначительны.
 Пасс./год — коммерческий пассажиропоток за 2006 календарный год (согласно отчёту ФАА).

 Источники 
Федеральная администрация по авиации США (ФАА):
 FAA Airport Data (Form 5010) from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010.
 FAA National Plan of Integrated Airport Systems (NPIAS) for 2007-2011, as published October 2, 2006.
 FAA Passenger Boarding Data for 2006, as published November 26, 2007.
 FAA Location Identifiers (Order 7350.7Z): Hawaii ICAO Identifiers (Section 6H), published March 15, 2007

State:
 Hawaii Department of Transportation: Airports Division

Другие:
 Great Circle Mapper: Airports in Hawaii - FAA, IATA and ICAO airport codes.
 Aviation Safety Network - IATA and ICAO airport codes
 Abandoned & Little-Known Airfields: Hawaii

 Ссылки 
 AirNav
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data

 
Гавайи
Аэропорты